Zhou Yang (ur. 1988) – chińska lekkoatletka
 Zhou Yang (ur. 1991) – chińska łyżwiarka szybka